Zap ou Zapp peut faire référence à :
 Zap, un projet qui vise à ajouter une pile Session Initiation Protocol (SIP) à la base de Mozilla,
 Zapp, un groupe de musique funk formé en 1978

Journaux 
 Zap Comix, un fanzine mythique de Robert Crumb édité de 1968 à 1998,
 Zap, un journal gratuit des jeunes rennais édité depuis 1993,

Œuvre de fiction 
 Zap (1993-1996), série télévisée québécoise.
 Zap Collège (2001- en cours), série de bande dessinée française

Sigle 

ZAP est un sigle qui peut signifier:
 ZAP ; Zone d'Action Prioritaire dans le domaine de l'environnement
 ZAP ; Zone agricole protégée qui est en France, un outil foncier permettant de soustraire des espaces agricoles à la pression urbaine
 ZAP: Zone d'Accès Publique. ZAP Sherbrooke est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir le déploiement de points d’accès Internet public sans-fil et gratuit sur le territoire de la Ville de Sherbrooke.

Code 
 ZAP est un code qui signifie « Confirmez, s'il vous plait » selon le code Z.

Toponyme 
 Zap, une ville située dans le Dakota du Nord, aux États-Unis.

Alphabet radio
Radioamateurisme
Code
Télégraphie
Histoire de la télégraphie